Ласточкино гнездо (деликатес) — блюдо китайской кухни из гнёзд саланганов.
 Ласточкино гнездо (Крым) — памятник архитектуры и истории, расположенный в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма.
 Ласточкино гнездо (вино) — столовое полусладкое красное вино.
 Ласточкино гнездо (телесериал, Россия) — российский телесериал 2011 года.
 Ласточкино гнездо (телесериал, Украина) — украинский телесериал 2011 года.